Oliveira do Douro (Cinfães), een plaats in de Portugese gemeente Cinfães
 Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Gaia